Stati Uniti d'America
 Sedalia – città della contea di Guilford, Carolina del Nord
 Sedalia – census-designated place della contea di Douglas, Colorado
 Sedalia – capoluogo della contea di Pettis, Missouri
 Sedalia – insediamento della contea di Collin, Texas